Пуерта де Кадена има више значења:

 Пуерта де Кадена (Паскуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Пуерта де Кадена (Валпараисо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику